Jack Clarke (autocoureur) (1988), Brits voormalig autocoureur
Jack Clarke (voetballer) (2000), Engels voetballer